HFO steht für:
 Heavy Fuel Oil, siehe Schweröl, ein Rückstandsöl aus der Destillation oder aus Crackanlagen der Erdölverarbeitungdas
 Hochfrequenzoszillator, elektronisches Bauteil, siehe z. B. Antennentechnik
 Hochfrequenzoszillation, siehe Hochfrequenzbeatmung (High Frequency Oscillation Ventilation, HFOV)
 Hydrofluorolefine, eine Klasse von Kältemitteln
 Hypofluorige Säure, die einzige bekannte Sauerstoffsäure des Fluors
 Halbleiterwerk Frankfurt (Oder), auch HWF, ehemaliger größter Produzent von Mikroelektronik in der DDR

HfO steht für:
 Hafnium(II)-oxid, chemische Verbindung von Hafnium und Sauerstoff

Abkürzung